Пло́щадь Ми́ра — название площадей в ряде городов:
 Площадь Мира в Архангельске;
 Площадь Мира в Барнауле;
 Площадь Мира в Калуге;
 Площадь Мира в Красноярске;
 Площадь Мира в Липецке;
 Площадь Мира в Луге;
 Площадь Мира в Мытищах;
 Площадь Мира в Орле;
 Площадь Мира (Náměstí Míru) в Праге;
 Площадь Мира в Твери;
 Площадь Мира в Ярославле;
 Площадь Мира — бывшее название Сенной площади в Санкт-Петербурге в период с 1952 по 1991 год;
 «Площадь Мира» — бывшее название станции «Сенная площадь» Петербургского метрополитена (1963—1992).
 «Площадь Мира» — городская газета города Дубны;
 «Площадь Мира» — музейный центр в Красноярске.

См. также 
 Улица Мира
 Проспект Мира
 Парк Мира

Примечания